Montevergine (Mercogliano), een plaats in de Italiaanse gemeente Mercogliano
 Territoriale abdij Montevergine, een rooms-katholieke territoriale abdij van de Orde der Benedictijnen in Montevergine in de Italiaanse provincie Avellino